Монте лос Оливос има више значења:

 Монте лос Оливос (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте лос Оливос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте лос Оливос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте лос Оливос (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику